Валенти́на Степа́новна Голубо́вская (23 февраля 1939 — 10 марта 2018, Одесса) — советский и украинский искусствовед, краевед, библиофил.

Биография 
Валентина Голубовская родилась 23 февраля 1939 года в Одессе.

Окончила Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А. А. Жданова.

Преподавала историю искусств и историю костюма в Одесском театрально-художественного училище.

Автор книг «На краю родной Гипербореи», «Мама купила книгу», очерков и статей об Одессе и знаменитых одесситах.

Умерла 10 марта 2018 года в Одессе. Похоронена на Таировском кладбище.

Семья 
 Муж — Евгений Михайлович Голубовский (р. 1936), советский и украинский культуролог, журналист, редактор; вице-президент Всемирного клуба одесситов.
 Дочь — Анна Голубовская.

Библиография

Книги

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Искусствоведы СССР
Искусствоведы Украины
Краеведы СССР
Краеведы Украины
Краеведы Одессы
Библиофилы СССР
Библиофилы Украины
Преподаватели Одесского театрально-художественного училища
Похороненные на Таировском кладбище